Ramon Coll i Pujol (Barcelona, 28 de gener de 1845 – 22 d'agost de 1915), metge català;
 Ramon Coll i Rodés (Lloret de Mar, Selva 1883 – Barcelona 1948), advocat i polític català;
 Ramon Coll i Huguet (Maó, 1941), pianista menorquí;
 Ramon Coll i Cabarrocas (Calella, 1941), futbolista català.
 Ramon Coll i Monteagudo (Barcelona, 1961), arqueòleg català.